Ма́ркус Э́рикссон:
 Эрикссон, Маркус (род. 1987) — шведский кёрлингист.
 Эрикссон, Маркус (род. 1990) — шведский автогонщик, пилот «Формулы-1».